Intersport Cup 2021 var den 20. udgave af Norges håndboldforbunds firenationersturnering og blev afholdt fra den 26. – 29. september 2019 i Åsane Arena i Åsane ved Bergen. Turneringen havde deltagelse af , ,  og værtsnationen . Værtsnationen fra  vandt turneringen.

Turneringen har tidligere gået under navnet 'Møbelringen Cup', men blev ændret i 2019.

Resultater

Statistik

Top målscorere 
.

Referencer

Eksterne henvisninger 
Intersport Cup på NHF

Møbelringen Cup
Håndbold i 2021